Beauharnois hat folgende Bedeutungen:

 Beauharnois (Québec), Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 Beauharnois-Salaberry, regionale Grafschaftsgemeinde in Québec
 Wasserkraftwerk Beauharnois, bedeutendes Laufwasserkraftwerk in Québec
 Fort Beauharnois, französisches Fort am Oberlauf des Mississippi
 Schlacht von Beauharnois, Gefecht während der Rebellionen von 1837